Павел Леонидович Далецкий (, по другим данным 3 февраля 1897 — ) — русский советский писатель и поэт.

Биография 
Родился в крепости Новогеоргиевск) в семье военного юриста подполковника Леонида Семеновича Далецкого (1869 — расстрелян в 1930 г. во Владивостоке). С началом русско-японской войны 1905 года семья переехала на Дальний Восток, на родину отца в Никольск-Уссурийский. Председатель Союза учащихся Владивостока (1917—1918). Чтобы избежать мобилизации в колчаковскую армию, уменьшил возраст в документах на шесть лет, поэтому во многих советских справочниках годом рождения указан 1903.

Работал корректором в газетах «Крестьянин и рабочий», «Красное знамя». С 1921 года преподавал русский язык и литературу в школе. В 1924 году окончил филологический факультет Дальневосточного университета. С 1926 г. руководил Приморским отделением Сибирского союза писателей. Остро полемизировал с футуристами, позже спорил с рапповцами, за что подвергался нападкам с их стороны, и вынужден был в 1929 году уехать в Ленинград. Преподавал там в техникуме, работал в массовом секторе «Ленинградской правды», вёл литературные кружки.

С 18 декабря 1941 года участник Великой Отечественной войны. 25 июня 1942 года ранен под Мясным Бором (Волховский фронт). Писатель газеты 6-й гвардейской танковой армии «Защитник Родины». Майор административной службы. Член КПСС с 1955. Постоянно избирался в руководящие органы Союза писателей.

Известен портрет П. Л. Далецкого, исполненный в 1960 году ленинградским скульптором, Заслуженным деятелем искусств Российской Федерации И. В. Крестовским. В том же году портрет демонстрировался на выставке произведений ленинградских художников.

Похоронен на Богословском кладбище.

Творчество 
Творчество Павла Далецкого связано с Дальним Востоком. Публиковался в периодической печати Дальнего Востока с 1914 года. Еще в повести «Зелёный клин» (1924) писатель изобразил события гражданской войны в Приморье. Интересен сборник стихов «Иду на Север», вышедший во Владивостоке в 1929 году. На дальневосточные темы написаны романы «Нергуль», «Концессия», «Тахама» и др. Наибольшую популярность у читателей приобрёл роман «На сопках Маньчжурии» (1951), вставший в ряд заметных произведений о русско-японской войне (Новиков-Прибой «Цусима», Степанов А. Н. «Порт-Артур» и других).

Библиография 
Романы:

 «На Дальнем Востоке» (М., 1931)
 Нергуль (М.-Л., 1931)
 Концессия (М.-Л., 1932)
 «Торфмейстер» (Л., 1933)
 «Катастрофа» (Л., 1938)
 Тахама (М., 1939)
 На сопках Маньчжурии (1951)
 «На краю ночи» (Л., 1959)
 «Рассказы о старшем лесничем» (Л., 1961)
повесть
 «Зелёный клин» (журнал «Сибирские огни», 1924)

Стихи
 «Белый храм. Стихи» (Владивосток, 1921)
 «Чёрные змеи. Поэма» (Владивосток, 1921)
 «Аиломар. Поэма» (Владивосток, 1922)
 «Иду на Север. Стихи» (Владивосток, 1927)

Награды 
 орден Отечественной войны 1 степени
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Красной Звезды

Примечания

Литература 
 Выставка произведений ленинградских художников 1960 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1963. — С. 24.
 
 Горбачев А. Н. Список некрологов за 1930—2015 годы. М., Infogans, 2016 (в наградных листах год рождения — 1903)

Ссылки 
 Фото. Писатель П. Далецкий выступает перед читателями во время встречи в одной из библиотек города
 Фото. Встреча писателя П. Далецкого с читателями в одной из библиотек города
 Фото. Писатель П. Далецкий на встрече с читателями в одной из библиотек города

Авторы исторических романов
Русские писатели — авторы исторических романов
Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Писатели СССР
Поэты СССР
Похороненные на Богословском кладбище